Littrow:

 Catena Littrow
 Rimae Littrow

 Joseph Johann von Littrow, astronom (1781 - 1840)
 Karl Ludwig von Littrow (1811 - 1877)
 Auguste von Littrow (1819 - 1890)
 Heinrich von Littrow (1820 - 1895)
 Hermann von Littrow (1858 - 1931)